Филон Византийский (, III век до н. э.) — древнегреческий инженер, механик и математик. Известен своими сочинениями по прикладной механике, сохранившимися до наших дней. Ему принадлежит также одно из решений задачи об удвоении куба, описанное Евтокием в комментарии к трактату Архимеда «О сфере и цилиндре». Его не следует путать с Филоном Александрийским, философом-евреем.

Будучи по профессии военным инженером, Филон работал как в Александрии, так и на Родосе. Его главный труд об использовании научных знаний в военном деле изложен в 9-томном трактате, большая часть которого дошла до нас. Он также разделял увлечения александрийцев разного рода безделушками. Одним из его изобретений была восьмигранная чернильница с отверстиями на каждой стороне. Можно было перевернуть восьмигранник любой стороной кверху — и чернила не проливались. Секрет заключался в том, что внутри чернильницы находилась система концентрических металлических колец, известных впоследствии как «карданов подвес», поддерживающая сосуд с чернилами в вертикальном положении вне зависимости от положения корпуса чернильницы. Карданов подвес был заново изобретён во времена китайской династии Хань около 100 года до н. э. и снова открыт (или заимствован из Китая) в Европе в X веке.

Под его именем сохранилось произведение «О семи чудесах света» (Περὶ τῶν ἑπτὰ θεαμάτων).

Примечания

Литература 
 Григорьян А. Т., Зубов В. П.  Очерки развития основных понятий механики. — : Изд-во АН СССР, 1962.
 Knorr W. R. The ancient tradition of geometric problems. — Boston: Birkhäuser, 1993.

Ссылки 
 Изобретения древних цивилизаций

Персоналии по алфавиту
Математики по алфавиту
Математики Древней Греции
Математики III века до н. э.
Механики Древней Греции
Механики III века до н. э.
Инженеры Древней Греции
Исследователи еврейской истории
Военные писатели Древней Греции
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени